Augrub ist der Ortsname von

 Augrub (Regen), Ortsteil der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Augrub (Spiegelau), Ortsteil der Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern